Władimir Iwanowicz Iwanow (1893–1938) – radziecki polityk i działacz partyjny
 Władimir Wasiljewicz Iwanow (1909–1966) – radziecki wojskowy, funkcjonariusz sił bezpieczeństwa
 Władimir Nikołajewicz Iwanow (1910–?) – radziecki działacz partyjny i państwowy
 Władimir Romanowicz Iwanow (1936–2021) – radziecki bokser, olimpijczyk 
 Władimir Siergiejewicz Iwanow (ur. 1949) – radziecki panczenista
 Władimir Wasiłew Iwanow (1955–2020) – bułgarski lekkoatleta, sprinter
 Władimir Iwanow Iwanow (ur. 1973) – bułgarski piłkarz
 Władimir Anatoljewicz Iwanow (ur. 1983) – rosyjski motocyklista
 Władimir Dmitrijewicz Iwanow - radziecki generał armii